Лиха́я — топоним:

 Лихая — станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Лихая — река в Ростовской области.

См. также 
 Лихой
 Лиховской
 Лихая Пожня — село в Вязниковском районе Владимирской области.